Опасан позив () британски је драмски филм из 2013. редитеља и сценаристе Стивена Најта у коме главну улогу тумачи Том Харди.

Улоге 

|-
| Том Харди || Ајван Лок
|-
| Рут Вилсон || Катрина (глас)
|-
| Оливија Колман || Бетан (глас)
|-
| Ендру Скот || Донал (глас)
|-
| Бен Данијелс || Герет (глас)
|-
| Том Холанд || Еди (глас)
|-
| Бен Милнер || Шон (глас)
|-
| Дени Веб || Касиди (глас)
|-
| Алис Лоу || Маргарет (глас)
|-
| Силас Карсон || др Гулу (глас)
|-
| Ли Рос || Дејвидс (глас)
|-
| Керсти Дилон || Геретова супруга (глас)
|-
|}

Извори

Спољашње везе 
 

Филмови 2013.
Британски филмови
Филмови на енглеском језику
Филмске драме
Филмови MegaCom Film-а